Seco es, en general, aquello que está falto de humedad. Cuando algo está muy seco se le denomina Reseco de forma coloquial. También puede referirse a:

Apellidos
 Carlos Seco
Manuel Seco
Pedro Muñoz Seca

Topónimos
Rioseco
Río Seco
Arroyo Seco
Glaciar Seco
La Seca (desambiguación)
Laguna Seca
La Secá (en castellano La Secada)
Vila Seca (desambiguación)
Pampa seca
Rio Seco de Bechi

Climatología
Estación seca, término de la climatología (véase también sequía y estiaje).
Clima seco (véase también clima árido).
Clima mediterráneo seco
Clima tropical seco
Temperatura seca, magnitud del aire.

Alimentación
 Fruto seco
 Fruta seca
 Secado, método de conservación de alimentos.
Carne seca
Pescado seco
Camarón seco

Gastronomía
Seco, plato de la gastronomía peruana y ecuatoriana
Sin caldo
 Arroz seco (véase paella)

Bebidas alcohólicas
Ley seca (prohibición de las bebidas alcohólicas).
Triple seco, una bebida.

Otros usos
Código OACI del Aeropuerto Francisco de Orellana, ubicado en El Coca, Ecuador.
Dique seco
Hielo seco o nieve carbónica, el estado sólido del dióxido de carbono.
Palo seco, un tipo de letra.
Pila seca
Piedra seca
Grabado a punta seca
Lava seca
Humor seco (deadpan)
Centro Social Seco